Э́бби Ли Дже́йкобсон (; род. , , Пенсильвания, США) — американская комедиантка, сценаристка, актриса и иллюстратор. Наиболее известна как одна из создательниц и исполнительниц главных ролей в телесериале «Брод Сити».

Ранние годы 
Джейкобсон родилась в еврейской семье. Её мать, Сьюзан Комм, — художница, а отец, Алан Джейкобсон, — графический дизайнер. Она выросла в , штат Пенсильвания, где училась в средней школе Уэлли Фордж () и старшей школе Конестога (). Джейкобсон изучала изящные искусства и видеопроизводство в , а также один семестр на третьем курсе проучилась в Колледже Эмерсон, после чего перевелась назад в институт Мэриленда.

Окончив университет в 2006 году, Джейкобсон переехал в Нью-Йорк, где начала брать занятия в театральной компании «Atlantic Theater Company» и комедийном клубе «Upright Citizens Brigade Theatre», где познакомилась с Иланой Глейзер.

Карьера

«Брод Сити» 
С 2009 по 2011 год Джейкобсон и Глейзер исполняли главные роли в написанном ими же веб-сериале «Брод Сити», который фокусировался об их жизни в Нью-Йорке. Шоу было номинировано на премию «ECNY» в категории «Лучший веб-сериал», и получило положительные отзывы от критиков. Джейкобсон и Глейзер также адаптировали сериал в лайв-шоу под названием «Broad City Live», с которым выступали в «Upright Citizens Brigade Theatre».

В 2011 году телеканал FX приобрёл написанный Джейкобсон и Глейзер сценарий для сериала с Эми Полер в качестве продюсера шоу. Однако канал не одобрил сценарий и отказался от его производства. Джейкобсон и Глейзер предложили сериал телеканал Comedy Central, которой приобрёл шоу и заказал пилотный эпизод.

Премьера сериала состоялась 22 января 2014 года. Шоу было встречено с успехом как от критиков, так и в рейтингах.

Иллюстрации 
В 2013 году Джейкобсон выпустила две книги-раскраски совместно с издательством «Chronicle Books» под названием «Color This Book: New York City» и «Color This Book: San Francisco». Она также выступила иллюстратором книги «Carry This Book», выпущенной издательством  «Viking Press» в октябре 2016 года, и ставшей бестселлером по версии «The New York Times».

Личная жизнь 
Джейкобсон — бисексуалка.

Фильмография

Кино

Телевидение

Веб-телевидение

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Комики по алфавиту
Комики XXI века
Комики США
Стендап-комики США
Комедиантки США
Сценаристы по алфавиту
Сценаристы XXI века
Сценаристы телевидения США
Художники-иллюстраторы по алфавиту
Художники-иллюстраторы США
Подкастеры США
Выпускники Колледжа искусств Мэрилендского института
Киноактрисы США